Кри́стен Ра́ункиер (, 29 марта 1860, ферма Раункиер (Ravnkærgård), Ютландия, Дания — 11 марта 1938) — датский ботаник.

Автор наиболее распространенной системы жизненных форм растений, лежащей в основе ландшафтно-биономической географии растительности. В основу системы положены признаки размещения и зимней защиты органов возобновления.

В 1893—1911 — сотрудник королевских Ботанического сада и Ботанического музея в Копенгагене.

В 1912—1923 — профессор ботаники Копенгагенского университета.

Растения, описанные Раункиером

Печатные труды 
 Raunkiær Ch. Frøskallens Bygning og Udviklingshistorie hos Geraniaceerne. Botanisk Tidsskrift, 1887, 16, 152—167
 Raunkiær Ch. Myxomycetes Daniae eller Danmarks Slimsvampe. Botanisk Tidsskrift, 1888-89, 17, 20-105
 Raunkiær Ch. Notes on the vegetation of the North-Frisian Islands and a contribution to an eventual flora of these islands. Botanisk Tidsskrift, 1889, 17, 179—196
 Raunkiær Ch. Vegetationsorganernes Morphologi og Biologi hos de danske Cyperaceer — Bestøvning og Frugtsætning hos de danske Cyperaceer. Botanisk Tidsskrift, 1893, 18, 19-23
 Raunkiær Ch.) De danske Blomsterplanters Naturhistorie. l. Enkimbladede. Gyldendalske Boghandels Forlag, København, 1895
 Raunkiær Ch. Om Papildannelsen hos Aira caespitosa. Botanisk Tidsskrift, 1901, 24, 223—238
 Raunkiær Ch. Statistisk Undersøgelse over Forholdet mellem Han- og Hunrakler hos vore Alnus-arter. Botanisk Tidsskrift, 1902 24, 289—296
 Raunkiær Ch. Anatomical Potamogeton-Studies and Potamogeton fluitans. Botanisk Tidsskrift, 1903, 25, 253—280.
 Ostenfeldt C.H. & Raunkiær Ch. Kastreringsforsøg med Hieracium og andre Cichorieæ [Eng. summ.]. Botanisk Tidsskrift, 1903, 25, 409—413
 Raunkiær Ch. Comment les plantes géophytes à rhizomes apprécient la profondeur où se trouvent placés leurs rhizomes. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1904, 330—349.
 Raunkiær Ch. Om biologiske Typer, med Hensyn til Planternes Tilpasninger til at overleve ugunstige Aarstider. Botanisk Tidsskrift, 1904, 26, XIV
 Raunkiær Ch. Types biologiques pour la géographie botanique // Forhandlinger Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs, 1905. T. 5. P. 347—437
 Raunkiær Ch. Om Talforholdene mellem Kønnene hos tvebo Planter og om Talforholdet mellem hanlige og hunlige individer i Afkommet af Hunplanter og tvekønnede Planter hos Gynodiøcister. Botanisk Tidsskrift, 1905, 26, 86-88
 Raunkiær Ch. Edderkopper og blomsterbesøgende Insekter. Botanisk Tidsskrift, 1906, 27, 313—316
 Raunkiær Ch. Sur la transmission par hérédité dans les espèces hétéromorphes. Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, 1906, 31-39
 Raunkiær Ch. Planterigets Livsformer og deres Betydning for Geografien. — Kobenhavn: Kristiania Lunos, 1907
 Raunkiær Ch. Om Livsformen hos Tussilago farfarus. Et lille Bidrag til Følfodens Naturhistorie. Botanisk Tidsskrift, 1907, 28, 210
 Raunkiær Ch. Livsformernes Statistik som Grundlag for biologisk Plantegeografi. Botanisk Tidsskrift, 1908, 29, 42-43
 Raunkiær Ch. Fungi from the Danish West Indies collected 1905—1906. Botanisk Tidsskrift, 1908, 29, 1-3
 Raunkiær Ch. Livsformen hos Planter paa ny Jord. // Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter — Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling. 7. Række. 1909. Bd 8, # 1. P. 1-70
 Raunkiær Ch. Formationsundersøgelse og Formationsstatistik. Botanisk Tidsskrift, 1909 30, 20-132
 Raunkiær Ch. Det arktiske og antarktiske Chamæfyteklima. In: Biologiske Arbejder tilegnede Eug. Warming paa hans 70 Aars Fødselsdag den 3. Nov. 1911. Kjøbenhavn, 1911
 Raunkiær Ch. Measuring-apparatus for statistical investigations of plant-formations. Botanisk Tidsskrift, 1912, 33, 45-48
 Raunkiær Ch. Formationsstatistiske Undersøgelser paa Skagens Odde. Botanisk Tidsskrift, 1913, 33, 197—243
 Raunkiær Ch. Sur la végétation des alluvions méditerranéennes françaises. Mindeskrift i Anledning af Hundredeaaret for Japetus Steenstrups Fødsel (eds H. F. E. Jungersen & E. Warming), København, 1914, pp. 1-33
 Raunkiær Ch. Om Bladstørrelsens Anvendelse i den biologiske Plantegeografi. Botanisk Tidsskrift, 1916, 34, 1-13
 Raunkiær Ch. Om Valensmetoden. Botanisk Tidsskrift, 1916, 34, 289—311
 Raunkiær Ch. Om Løvspringstiden hos Afkommet af Bøge med forskellig Løvspringstid [Eng. summ.: On leaftime in the descendants from beeches with different leaftimes]. Botanisk Tidsskrift, 1918, 36, 197—203
 Raunkiær Ch. Recherches statistiques sur les formations végétales. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1 (3), 1-80
 Raunkiær Ch. Über das biologische Normalspektrum. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1 (4), 1-17
 Raunkiær Ch. Über die verhältnismässige Anzahl männlicher und weiblicher Individuen bei Rumex thyrsiflorus Fingerh. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1918, 1 (7), 1-17
 Børgesen F. & Raunkiær Ch. Mosses and Lichens collected in the former Danish West Indies. Dansk Botanisk Arkiv, 1918, 2 (9)
 Raunkiær Ch. Über Homodromie und Antidromie insbesondere bei Gramineen. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1919, 1 (12), 1-22
 Raunkiær Ch. Egern, Mus, og Grankogler. En naturhistorisk Studie. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1920, 2 (4), 1-90
 Raunkiær Ch. Om Kryptogamernes Betydning for Karakteriseringen af Planteklimaterne. Botanisk Tidsskrift, 1920, 37, 151—158
 Raunkiær Ch. Forskellige Vegetationstypers forskellige Indflydelse paa Jordbundens Surhedsgrad (Brintionkoncentration). Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1922, 3 (10), 1-74
 Raunkiær Ch. Nitratindholdet hos Anemone nemorosa paa forskellige Standpladser. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1926, 5 (5), 1-47
 Raunkiær Ch. Om danske Agropyrum-Arter. (Isoreagent-Studier II). Botanisk Tidsskrift, 1926, 39, 329—347
 Raunkiær Ch. Vegetationen paa Maglehøj (vest for Arresø) og lidt om vore Kæmpehøjes Flora i det hele taget. Botanisk Tidsskrift, 1926, 39, 348—356
 Raunkiær Ch. Dominansareal, Artstæthed og Formationsdominanter. Biologiske Meddelelser / Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 1928, 7 (1), 1-47
 Raunkiær Ch. Myxomycetes from the West Indian Islands St. Croix, St. Thomas and St. Jan. Dansk Botanisk Arkiv, 1928, 5 (16), 1-9
 Raunkiær Ch. Variation hos Tussilago farfarus L. Botanisk Tidsskrift, 1930, 41, 257—258
 Raunkiær Ch. Om de danske Arter af Stellaria media-Gruppen. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1934, 1. hæfte (ed C. Raunkiær), pp. 3-30
 Raunkiær Ch. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography, being the collected papers of C. Raunkiaer / transl. from Danish. Introduction by A.G. Tansley. — Oxford: Clarendon Press, 1934
 Raunkiær Ch. The vegetation of the sand dunes north of Sousse. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1935, 3. hæfte (ed C. Raunkiær), pp. 244-248
 Raunkiær Ch. The life-form spectrum of some Atlantic islands. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1936, 4. hæfte (ed C. Raunkiær), pp. 249-328
 Raunkiær Ch. Plant life forms / transl. from Danish by H. Gilbert-Carter. — Oxford: Clarendon Press, 1937
 Raunkiær Ch. Artstal, Artstæthed og Prædominanter i danske Plantesamfund. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte (ed C. Raunkiær), pp. 357-382
 Raunkiær Ch. Hudcellepapiller hos Carex arenaria. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte (ed C. Raunkiær), pp. 329-336
 Raunkiær Ch. Life-form, genus area, and number of species. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte (ed C. Raunkiær), pp. 343-356
 Raunkiær Ch. Plantago intermedia og Plantago major. Botaniske Studier, J.H. Schultz Forlag, København, 1937, 5. hæfte (ed C. Raunkiær), pp. 337-342

Примечания

Литература 
 Smith W.G. Raunkiaer’s «life-forms» and statistical methods. Journal of Ecology, 1913, 1, 16-26.
 Christensen C.F.A. Den danske botaniks historie, med tilhørende bibliografi. — København: H. Hagerup, 1924—1926. — I. Den danske botaniks historie fra de aeldstetider til 1912. — 1924. — 884 p.; II. Bibliografia. — 1926
 Gleason H.A. The significance of Raunkiaer’s law of frequency. Ecology, 1929, 10, 406—408.
 Costantin J.N. Aperçu historique des progrès de la botanique depuis cent ans (1834—1934). — Paris: Masson, 1934
 Fuller G.D. Raunkiaer’s ecological papers. Ecology, 1935, 16: 111—113
 Preston F.W. The commonness, and rarity, of species. Ecology, 1948, 29, 254—283

Ботаники по алфавиту
Ботаники Дании
Геоботаники
Члены Шведской королевской академии наук